Cimone – stratego e uomo politico dell'Antica Grecia
Cimone Coalemo – atleta olimpico dell'Antica Grecia e padre di Milziade
Cimone – comune della provincia di Trento
Cimone – medaglista, glittico e incisore di conii dell'Antica Grecia
Cimone di Cleone – pittore greco del VI secolo a.C.

Pagine correlate
 Monte Cimone